Jerzy Tomaszewski kan henvise til flere personer:

 Jerzy Tomaszewski (fotograf) (1924–2016), polsk fotograf og journalist
 Jerzy Tomaszewski (historiker) (1930–2014), polsk historiker og akademiker